Eizagirre ist der Familienname folgender Personen:

 Mikel Aranburu Eizagirre (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Nerea Eizagirre (* 2000), spanische Fußballspielerin

 Azpeitia, spanische Gemeinde in der autonomen Provinz Baskenland